Africanus Horton est un cratère d'impact à la surface de Mercure, situé à 51,5° S et 41,2° O, de  de diamètre. Le nom du cratère fut donné par l'Union astronomique internationale en honneur d' (1835-1883), un écrivain nationaliste de la Sierra Leone.

Références

Compléments

Articles connexes 

 Liste des cratères de Mercure

Cratère d'impact sur Mercure